Мужская национальная сборная Филиппин по софтболу — представляет Филиппины на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией является Ассоциация любительского софтбола Филиппин ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Азии

Примечания

См. также 
 Женская сборная Филиппин по софтболу

Ссылки 
  (Ассоциация любительского софтбола Филиппин, официальный сайт)
 
 
  (в веб-архиве)
 
 

Филиппины
Софтбол на Филиппинах
Софтбол мужская